DXC может означать:

Термины 
 DXC — семейство оборудования, используемого в сетях коммутации пакетов, обеспечивающего кросс-коммутацию;
 DXC — 590 в римской нумерации;
 DXC Technology — американская ИТ-компания специализируется на оказания услуг в сфере информационных технологий, ИТ-консалтинге, аутсорсинге и системной интеграции;
  — класс дизельных электровозов эксплуатирующихся в Новой Зеландии.